L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Carlos Moyà remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Lauréats 
 Carlos Moyà remporte son  en simple en battant en finale Fernando Meligeni. C'est son .
 En double, les jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan remportent le titre face à la paire tchèque Martin Damm/David Rikl. Il s'agit pour tous les deux de leur  et .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2002) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2002
Acapulco
Tennis
Tennis en février 2002